Штрпци (Прњавор) могу бити:
 Горњи Штрпци
 Доњи Штрпци